Серии дивизионов Национальной лиги (СДНЛ) () - раунд плей-офф МЛБ, по результатам которого определяются участники Чемпионской серии Национальной лиги. СДНЛ состоит из двух серий игр до 3 побед (максимум 5 игр), участниками которых являются 3 победителя дивизионов Национальной лиги, а также команда, одержавшая победу в раунде уайлд-кард.

История и формат

Серии дивизионов впервые были проведены в сезоне 1981, когда в результате забастовки сезон был разделен на две части, и возникла необходимость определить победителя дивизиона на основе результатов каждой из частей сезона.
На постоянной основе этот раунд плей-офф начал проводиться с сезона 1995.

На данный момент все команды Национальной лиги принимали участие в СДНЛ как минимум один раз.
Чаще всех участвовали Атланта Брэйвз, Лос-Анджелес Доджерс и Сент-Луис Кардиналс (17, 16 и 14 раз, соответственно). При этом "Кардиналс" являются самой успешной командой данного раунда (11 выигранных серий).
Последним участником этапа стали Питтсбург Пайрэтс в сезоне 2013 (команда прошла через уайлд-кард, и это участие остается единственным на данный момент).

Лишь одна команда имеют 100-процентный результат при прохождения данного этапа: Нью-Йорк Метс (4 из 4). Питтсбург Пайрэтс - единственная команда, не сумевшая ни разу преодолеть этот этап (0 из 1).

Порядок проведения серий несколько раз претерпевал изменения. Существующий в настоящее время формат действует с сезона 2012:
 победители дивизионов автоматически получают 1-3 места посева в соответствии с показателями в регулярном сезоне.
 команды, имеющие более высокий номер посева, получают преимущество дополнительной домашней игры.
 лучшая (по итогам регулярного сезона) команда лиги встречается с победителем раунда уайлд-кард. Оставшаяся пара победителей дивизионов играет между собой.
 игры проводятся в формате "2-2-1" (2 домашние/гостевые игры, 2 гостевые/домашние игры, 1 домашняя/гостевая игра).

Результаты

Результаты по сезонам
 WC - команда, прошедшая через уайлд-кард

Сводная статистика

Повторяющиеся пары соперников

 Начиная с сезона 2013 Хьюстон Астрос выступает в Американской лиге.

См. также 

Серии дивизионов Американской лиги
Плей-офф МЛБ

Ссылки 

Baseball-Reference.com
MLB.com

Плей-офф МЛБ